Glatze steht für:
 Glatze, Oberseite des menschlichen Kopfes ohne Haare
Glabella bei Trilobiten
 Glatze, metonymische Bezeichnung für Neonazis mit Skinheads
 Michael Glatze (* 1975), US-amerikanischer LGBT-Aktivist
 Neuseser Glatze, Weinlage im Anbaugebiet Franken, siehe Neuseser Glatzen

Siehe auch:
 Glatzen
 Glatzer